Shepley peut faire référence à :
 E. Ann Shepley (abréviation en botanique: Shepley), une phycoloue
 George Shepley
 George F. Shepley, un général de la Guerre de Sécession ;
 George Foster Shepley, un architecte américain.
 Pete Shepley , fondateur de Precision shooting equipment
Patronyme anglais